Faller steht für:

 Faller, Versfuß, siehe Trochäus #Stellung des Trochäus im Deutschen
 Faller, Unterstich im Bridge (Kartenspiel)

Unternehmen:
 August Faller GmbH & Co. KG, deutsches Verpackungsunternehmen
 Gebrüder Faller, deutsches Spielzeugunternehmen

Faller ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Faller (1913–1989), Schweizer Anatom, Medizinhistoriker und Hochschullehrer
 Alois Faller (1812–1882), deutscher Jurist, Revolutionär und Parlamentarier
 Craig S. Faller (* 1961), amerikanischer Admiral, Kommandeur des US Southern Command
 Edwin Faller (1914–2006), deutscher Spielzeughersteller, siehe Gebrüder Faller
 Felix Faller (1835–1887), deutscher Maler, Zeichner und Fotograf
 Franz Faller (1810–1875), badischer Verwaltungsjurist und Abgeordneter
 Franz Josef Faller (1820–1887), deutscher Uhrenfabrikant und Politiker, MdR
 Franz Joseph Faller (1797–1874), deutscher Bürstenfabrikant aus Todtnau
 Fred Faller (1895–1984), US-amerikanischer Langstreckenläufer deutscher Herkunft
 Friedrich Faller (1856–1905), deutscher Politiker, MdR
 Gerhard Faller (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Hans Joachim Faller (1915–2006), deutscher Richter
 Heike Faller (* 1971), deutsche Journalistin
 Heinrich Faller (1895–1945), deutscher Architekt und Baubeamter

 Ingebjörg Darsow-Faller (* 1977), deutsche Juristin, Richterin am Bundesarbeitsgericht
 Joseph Alois Faller (1816–1894), Ordensgründer 
 Karl Faller (1913–1982), deutscher Politiker (CDU)
 Leo Faller (1902–1969), deutscher Maler
 Markus Faller (* 1974), deutscher Schlagzeuger und Musikpädagoge
 Matthias Faller (1707–1791), deutscher Bildhauer
 Max Faller (1927–2012), deutscher Bildhauer
 Otto Faller (1889–1971), deutscher Jesuit
 Peter Faller (* 1932), deutsch-österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Robert Faller (1924–1983), Schweizer Dirigent
 Ruwen Faller (* 1980), deutscher Leichtathlet
 Sven Faller (* 1969), deutscher Jazzmusiker
 Walter Faller (1909–2003), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Die Fallers, deutsche Fernsehserie